Sarek – park narodowy w Szwecji
 Sarek – szwedzka grupa muzyczna
 Sarek – postać z serii Star Trek, ojciec Spocka